

Música 
"Rose" (canção de Anna Tsuchiya)
"The Rose" (canção)
The Rose (banda)
Rosé (cantora)

Televisão 
"Rose" (Doctor Who) — episódio da série Doctor Who

Desambiguações de antropônimos